«Джек Хантер» () — американский мини-сериал 2008 года, состоящий из трёх эпизодов.

Сюжет

Часть 1. Потерянные сокровища Угарита 

 Название в оригинале: Jack Hunter & The Lost Treasure Of Ugarit
 Выход в эфир: 23 декабря 2008 
 Продолжительность: 97 мин.

Волей судьбы Джек Хантер, искатель приключений и увлекающийся археолог, оказывается в Сирии: после того, как его друга и наставника Фредерика убивают, а реликвию — фрагмент каменной плиты с клинописью — похищают, мужчина пытается найти преступников, связавшись с доктором Али Мухаммедом, который по существующей информации был последним, с кем говорил Фредерик. Так в руки Джека попадает другой важный артефакт — скипетр с самым большим алмазом. Когда-то скипетр был помещён в гробницу фараона Эхнатона, затерянного в песках древнего города под названием Угарита.

Часть 2. Проклятие гробницы Эхнатона 

 Название в оригинале: Jack Hunter & The Quest For Akhenaten's Tomb
 Выход в эфир: 30 декабря 2008
 Продолжительность: 95 мин.

В продолжении истории о приключения Джека рассказывает о его встрече с агентом национальной безопасности по имени Лиз Джонсон — она рассказывает о том, что плита является связующим звеном между гробницей Эхнатона и сокровищами города Угарита. Вскоре Джек отправляется в опасное путешествие вверх по Нилу, где его ждёт встреча с бандами расхитителей гробниц и куда более опасными препятствиями на пути к гробнице Эхнатона.

Часть 3. Небесная звезда  

 Название в оригинале: Jack Hunter & The Star Of Heaven
 Выход в эфир: 6 января 2009
 Продолжительность: 95 мин.

Приключения заносят Джека Хантера и агентов национальной безопасности в румынские воды Чёрного моря. Становится известно, что ищущий глаз Небесной звезды Альберт Литтерман собирается встретиться с главой русской мафии. Перед Лиз стоит сложная задача предотвратить встречу двух опасных людей. Между тем, Джек убеждает Лиз, что могила Эхнатона была разграблена католиками, и все сокровища были проданы на чёрном рынке.

В ролях 

 Иван Сергей — Джек Хантер
 Джоанн Келли — Надя Рамадан
 Тур Рифенштейн — Альберт Литтманн
 Сьюзан Уорд — Лиз
 Мари Наим Бассил — Тарик
 Элейн Хоффман — Лена Хальстром
 Тансель Куртис — Саид
 Мехмет Пола — Дориданов
 Сианн Тузку — Мустафа
 Сава Озьдемир — Рияд
 Альпер Кул — Эйхаб
 Орбай Саю — Капитан корабля
 Волга Соргу — Водитель грузовика
 Эмре Косар — Египетский солдат
 Мерт Явузкан — Фуад Антаки
 Теоман Кумбарачибази — Петровский
 Фатих Хашиоманоглу — Иснпектор Фатих
 Майкл Хальфи — Армен Антаки
 Изина Иден — Вдова
 Тансу Бичер — Гангстер
 Силай Юнал — Молодая женщина
 Лили Лоссен — Монахиня

Производство 

Съёмки картины проходили в Турции и Сирии с 1 июля по 17 августа 2007 года.

Выход на видео

США 

9 августа 2011 года в США издавался второй фильм серии.

Великобритания 

Коллекционное издание под названием «Jack Hunter: Complete Adventure Series» было выпущено для второго региона компанией «Bridge Entertainment».

Россия 

Компания «VOX-Video» выпустила первые два фильма серии в 2008 году. Картинка была представлена в формате WideScreen 16:9 (1.78:1). Параметры звука следующие:

 Русский Закадровый перевод Dolby Digital 2.0
 Русский Закадровый перевод Dolby Digital 5.1
 Русский Закадровый перевод DTS
 Английский Dolby Digital 2.0

В качестве бонусов на дисках были размещены фотогалереи.

Примечания

См. также 

 Индиана Джонс
 Библиотекарь
 Охотники за древностями
 Лара Крофт

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Фото-галерея скриншотов

Телевизионные мини-сериалы США
Телесериалы США, запущенные в 2008 году
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы на английском языке
Телевизионные мини-сериалы 2008 года